Andrea Romizi – politico italiano, sindaco di Perugia
 Marco Romizi – calciatore italiano, centrocampista del Vicenza
 Renato Romizi – latinista e grecista italiano